Berge (Espanha) - município de Aragão, Espanha.
 Berge (Baixa Saxônia) - município da Baixa Saxônia, Alemanha.
 Berge (Saxônia-Anhalt) - município extinto da Saxônia-Anhalt, Alemanha.
 Berge (Brandemburgo) - município de Brandemburgo, Alemanha.